Lifted or The Story Is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground è il quarto album dei Bright Eyes, pubblicato nel 2002.

Tracce

Note

Collegamenti esterni